Un apkaime  désigne une subdivision de la ville de Riga, capitale de la Lettonie. 
Ces subdivisions, en cours d'établissement, ont vocation de rendre compte de la diversité architecturale, urbanistique et paysagère de la ville ; elles n'ont pas de vocation administrative.

Origine 
Depuis la première indépendance de la Lettonie en 1920, Riga n'avait jamais eu de division territoriale officielle plus fine que les six districts, bien que leur subdivision en quarante-sept micro-régions () eût été envisagée. Les délimitations de ces micro-régions ne coïncidaient que partiellement avec celles des districts et des banlieues non intégrées aux districts, sans compter celles qui ne constituaient qu'un coup de crayon sur une carte, ne reflétant aucune réalité géographique ou historique.

En 2008, l'agence d'urbanisme de la municipalité de Riga commence à travailler sur un nouveau découpage, basé sur l'apkaime. Ce nouveau plan n'a pas encore reçu de confirmation officielle, mais lors de leur entrée en vigueur, Riga sera subdivisé en 58 voisinages. Chaque apkaime es défini par son propre centre, sa propre unité architecturale et paysagère, bref sa propre identité ; ils sont en cela assimilables à des quartiers, de tailles très variables. Toutefois, il semblerait que ces voisinages ne soient pas destinés à devenir des subdivisions administratives.

Liste des apkaimes

Notes et références

Liens externes 
Population par voisinage
 

Riga
Subdivision en Lettonie